Ле-Мутье́-Юбе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ливаро. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14459.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 49 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 32 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 23 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 23 активных жителей работали 23 человека (10 мужчин и 13 женщин), безработных не было. Среди 9 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 0 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Мутье-Юбер 

Коммуны департамента Кальвадос